Das Pontins Professional 1995 war ein Snooker-Turnier im Rahmen der Saison 1994/95. Es wurde im Juni nach der Weltmeisterschaft in Pontins’ Ferienresort in Prestatyn an der Nordküste von Wales ausgetragen.

Ken Doherty erreichte zum dritten Mal in Folge das Finale, er verpasste es aber, den Rekord von Ray Reardon von drei Turniersiegen in Folge einzustellen. Er verlor das Endspiel knapp mit 8:9 gegen Peter Ebdon. In der 22. Ausgabe des Turniers war es das sechste Mal, dass der Entscheidungsframe über den Turniersieg entschied.

Preisgeld 
Die Siegprämie blieb konstant bei 3.500 £.

Finalrunde 
8 Spieler aus den Top 43 der Weltranglistenerster, davon 4 aus den Top 10, nahmen am Turnier teil. Sie spielten ein Ausscheidungsturnier von drei Runden, um den Turniersieger zu ermitteln.

Finale

Century-Breaks 
Mit 6 Breaks von über 100 Punkten wurde die bisherige Bestmarke von 1980 eingestellt. Ken Doherty erzielte eines davon im Finale.

Quellen 

Snookerveranstaltung 1995
1995